Yannick Veilleux (né le  à Saint-Hippolyte, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2009, il commence sa carrière avec les Cataractes de Shawinigan dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2011 dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis en , en . Il passe professionnel avec les Rivermen de Peoria dans la Ligue américaine de hockey en 2012.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||55 ||3 ||6 ||9 ||17 ||6 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2010-2011 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||68 ||19 ||29 ||48 ||40 ||12 ||2 ||5 ||7 ||14
|-
|2011-2012 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||59 ||27 ||31 ||58 ||69 ||11 ||5 ||6 ||11 ||17
|-
|2012-2013 || Wildcats de Moncton || LHJMQ ||65 ||34 ||39 ||73 ||102 ||4 ||2 ||0 ||2 ||10
|-
|2012-2013 || Rivermen de Peoria || LAH ||8 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-`
|2013-2014 || Wolves de Chicago || LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-	
|2013-2014 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||62 ||16 ||23 ||39 ||65 ||6 ||3 ||0 ||3 ||4
|-
|2014-2015 || Wolves de Chicago || LAH ||64 ||9 ||4 ||13 ||83 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2015-2016 || Wolves de Chicago || LAH ||72 ||8 ||15 ||23 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Beast de Brampton || ECHL ||11 ||3 ||8 ||11 ||31 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || IceCaps de Saint-Jean || LAH ||53 ||6 ||10 ||16 ||59 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2017-2018 || Rocket de Laval || LAH ||52 ||3 ||4 ||7 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Beast de Brampton || ECHL ||3 ||0 ||3 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2018-2019 || Americans de Rochester || LAH ||50 ||5 ||3 ||8 ||64 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2019-2020 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||22 ||6 ||13 ||19 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||26 ||12 ||8 ||20 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Rocket de Laval || LAH || 26 || 14 || 5 || 19 || 62 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Eisbären Berlin || DEL ||  ||

Trophées et distinstions

Ligue canadienne de hockey

Ligue de hockey junior majeur du Québec  

 Il remporte la Coupe Mémorial avec les Cataractes de Shawinigan en 2011-2012.

Références 

Naissance en février 1993
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Beast de Brampton
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Americans de Rochester
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Eisbären Berlin